Tuorpunjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tuorpunjaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (42,9 ha)
Tuorpunjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737136-167164), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,78 ha)
Tuorpunjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741688-165874), sjö i Jokkmokks kommun,  (95,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn